Överliggare kan syfta på:

 Överliggare – en student som ligger vid universitet betydligt längre än vad som anses vara normalt
 Överliggare (arkitektur) – en horisontell balk eller bjälke som täcker över en muröppning och som vilar på öppningens sidopartier
 Överliggare – ett målburs översta avgränsare, se målbur